Ло́рен Веле́с (; род. 2 ноября 1964 в Бруклине, Нью-Йорк, США) — американская актриса пуэрто-риканского происхождения. Лорен является сестрой-двойняшкой актрисы Лорейн Велес. Наиболее известна своей ролью Марии ЛаГуэрты в телесериале «Декстер».

Биография 
Лорен Велес родилась в Бруклине. Лорен и её сестра-близнец Лорейн были восьмым и девятым детьми в семье. Обе девочки решили стать актрисами и с детства использовали своё сходство: Лорейн часто заменяла сестру на театральной сцене, пока не переехала в Лондон. Лорен первый раз вышла на сцену в начальной школе — во втором классе. В старших классах девушка получила стипендию танцевальной школы Alvin Ailey, которая позволила ей получить работу в мюзикле «Девушки мечты».

В 1994 году она снялась в полицейской драме «Нью-Йорк под прикрытием». Первую награду Лорен получила на кинофестивале в 2006 году за роль второго плана в фильме «Сериал». Также она снималась в эпизодах сериалов «4исла», «Декстер», «Медиум», «Сильное лекарство», «Закон и порядок», «Сеть зла», «Тюрьма Оз», «Притворщик», «Профиль убийцы», «Загадочный мир», «Дурнушка».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США